Éterpigny puede referirse a: 

 Éterpigny, comuna francesa situada en Paso de Calais; o
 Éterpigny, comuna francesa situada en Somme.